Коимбатур:

 Коимбатур — город в штате Тамилнад, Индия.
 Коимбатур — округ в штате Тамилнад, Индия.